tango argentyńskie
 tango – taniec towarzyski
 tango – forma muzyczna
 Tango – dramat Sławomira Mrożka z 1963
 Tango – film animowany Zbigniewa Rybczyńskiego z 1980
 Tango – film fabularny Patrice’a Leconte’a z 1993
 Tango – film fabularny Carlosa Saury z 1998
 Tango – album Julio Iglesiasa
 Tango – album zespołu Rasmentalism
 ATC Tango – amerykańska barka desantowa
 Tango – piłka do gry w piłkę nożną wyprodukowana na mundial w 1978

Zobacz też 

 Stadler Tango – tramwaj produkowany przez Stadler Rail